USA:
 Broad Channel – dzielnica okręgu Queens, w Nowym Jorku; 
 Broad Channel – stacja metra w Nowym Jorku.